Натуральне число 1617
 1617 рік до нашої ери
 1617 рік нашої ери